

Toponyme 

 Nialé, commune rurale du département d'Orodara dans la province de Kénédougou, dans la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso.

Patronyme 

 Kaba Nialé (1962-), femme politique ivoirienne.

Patronyme africain
Patronyme ivoirien